Меленчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Меленчук, Емельян Андреевич (1871—1917) — член II Государственной думы Российской империи от Бессарабской губернии.
 Меленчук, Александр (род. 1979) — молдавский футболист, вратарь.